Gyöngyike, keresztnév
Gyöngyike (növénynemzetség), Muscari, fajai magyar nevében mindig ott a „gyöngyike”
Gyöngyike (növényfaj), fürtös gyöngyike, Muscari racemosum vagy M. neglectum, népies nevei: béka- vagy kígyóhagyma, györgyike, kék gyöngyvirág, kígyóvirág, mezei jácint, pézsmabimbó, Szent-György virág